Jan Burian ist der Name folgender Personen:

* Jan Burian (Cellist) (1877–1942), tschechischer Cellist und Musikpädagoge 
 Jan Burian (Historiker) (1929–2011), tschechischer Historiker
 Jan Burian (Liedermacher) (* 1952), tschechoslowakischer Liedermacher 
 Jan Burian (Theaterregisseur) (* 1959), tschechischer Theaterregisseur 
 Jan Burian (Biathlet) (* 1995), tschechischer Biathlet